2 км, 2-й киломе́тр, произносится как Второ́й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 2 км — остановочный пункт на Варенговском направлении (по другим данным — Северо-западного направления) Северной железной дороги на однопутной неэлектрифицированной ветке Ваулово — Варегово, расположенная в Большесельском районе Ярославской области.
 2 км — остановочный пункт на Каменногорском направлении Октябрьской железной дороги.
 2 км — закрытый остановочный пункт на Ваенговском направлении Октябрьской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Ульяновском направлении Горьковской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Воронежском направлении Московской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Алапаевском направлении Свердловской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Енергодарском направлении Преднепровской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Правденском направлении Приднепровской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Белы Ярском направлении Западно-Сибирской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на Нижне Турском направлении Свердловской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского (Нижнекамского) отделения Куйбышевской железной дороги.
 2 км — остановочный пункт в Тбилиси.
 2 км — остановочный пункт (Блок пост 2 км) в Ульяновске.
 2 км — остановочный пункт в Уфе.
 2 км — остановочный пункт в городском округе Воркута.
 2 км — разъезд на Северно-Кавказской железной дороге.